Gutzel steht umgangssprachlich für:
 Plätzchen
 Bonbon
 Kondom